Чужестранка

 «Чужестранка» — опера Винченцо Беллини.
 «Чужестранка» — роман Дианы Гэблдон.
 «Чужестранка» — телесериал совместного производства Великобритании и США, основанный на серии романов Дианы Гэблдон.
 «Чужестранка» — шестой сезон телесериала «Чужестранка».

См. также 
 Чужеземка (фильм)